grad:
 Sulejmanija (grad), grad u Iraku

Istanbul:
 Sulejmanija (džamija), džamija u Istanbulu